Huicheng bezeichnet:

 Huicheng (惠城区), Stadtbezirk der Stadt Huizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huicheng (Huilai) (惠城镇), Großgemeinde im Kreis Huilai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huicheng (She) (徽城镇), Großgemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Huicheng (Yizhou) (回城乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yizhou im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Huicheng (Xinhui) (会城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinhui in der chinesischen Provinz Guangdong